Til My Casket Drops — пятый студийный альбом рэпера C-Bo, выпущенный 24 февраля 1998 года на лейблах AWOL Records и на Noo Trybe Records. Дебютировал на 4-й строчке чарта Top R&B/Hip-Hop Albums и на 41-й строчке Billboard 200. Альбом содержит гостевые участия Spice 1, E-40, Big Syke, Outlawz, X-Raided, Killa Tay, Lunasicc и Mob Figaz. Также на альбоме содержится сингл «Money by the Ton» к которому также было снято видео. На данный момент, это самый чартовый альбом C-Bo.

Список композиций 
 «Ride Til’ We Die» (при участии 151 & Mob Figaz) — 4:31
 «Deadly Game» (при участии X-Raided) — 4:55
 «Major Pain & Mr. Bossalini» (при участии Spice 1) — 4:30
 «Money by the Ton» (при участии Mississippi) — 4:08
 «40 & C-Bo» (при участии E-40) — 3:49
 «Hard Labor» (при участии Outlawz & Big Lurch) — 4:31
 «Raised In Hell» (при участии Big Syke) — 4:22
 «Can We All Ball» (при участии Killa Tay & JT the Bigga Figga) — 3:43
 «Desperado Outlaws» — 4:31
 «Real N**gas» (при участии Mob Figaz) — 4:31
 «Professional Ballers» (при участии Marvaless, Pizzo, Mac Mall, JT the Bigga Figga & Killa Tay) — 4:22
 «Big Gangsta» (при участии Laroo, Lil Bo & Mob Figaz) — 5:31
 «All I Ever Wanted» (при участии Lunasicc & 151) — 4:37
 «Boo Yow!» (при участии X-Raided) — 3:51
 «No Pain No Gain» (при участии Lunasicc & Laroo) — 4:38
 «Til My Casket Drops» — 4:12
 «357» (при участии X-Raided) — 4:05

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Til My Casket Drops at Discogs
 Til My Casket Drops at MusicBrainz

Альбомы C-Bo
Альбомы AWOL Records